Макс (Максимилиан) Альфредович Ганкар ( — ) — горный инженер, геолог, бельгийский подданный, директор-распорядитель франко-бельгийского акционерного общества Charbonnage de Pobedenko, занимавшегося разработкой каменноугольных месторождений Подмосковного угольного бассейна близ Побединки (ныне — Скопинский район Рязанской области) вплоть до национализации шахт в 1918 году. Затем работал в Главугле, позже занимал должность старшего инженера при Президиуме Теплотехнического института. Репрессирован в 1929 г. по делу Промпартии.

Биография 
Родился в 1871 году в городе . Получил высшее техническое образование.

С 1904 года по 1918 год Макс Альфредович — директор-распорядитель франко-бельгийского акционерного общества Charbonnage de Pobedenko, созданного в 1898 году и занимавшегося разработкой Побединского каменноугольного месторождения Подмосковного угольного бассейна. Прилагал упорный труд, чтобы доказать пригодность данного угля, возможности и перспективы его применения. Разработал технологию приготовления брикетов из угольной крошки. Одновременно работал начальником Чулковской каменноугольной (узкоколейной) железной дороги, построенной в конце XIX века от села Чулково до станции Скопин-Чулковский (ныне — станция Брикетная) Сызрано-Вяземской железной дороги. Из-за профессиональной деятельности потерял зрение.

Когда в 1910 г. горный инженер, исследователь геологического строения Подмосковного угольного бассейна М. А. Ганкар говорил о стратегической важности иметь в центре своё топливо, никто не обратил на это внимания, но когда разразилась Первая мировая война, об этом упущении очень жалели. По-другому обстояло дело во Вторую мировую войну. Мощно развитый в довоенные годы Подмосковный бассейн очень быстро восстановил свою производственную мощность, утраченную во время хотя и кратковременной, но разрушительной оккупации фашистскими войсками в ноябре-декабре 1941 г.

В 1920-е годы М. А. Ганкар был переведен на работу в Главуголь, где занимал должность управляющего отделом оборудования.
Проживал в Москве. Позже перешел на работу во Всероссийский теплотехнический институт, где работал вместе с Л. К. Рамзиным. Публиковал статьи о специфике Подмосковного угольного бассейна в ряде изданий. Затрагивал проблемы деградации почв и способы рекультивации грунтов. Вёл поиски способов совершенствования топок для более эффективного сжигания подмосковного угля.

В июле 1929 года был арестован, приговорён к ограничению проживания в шести главных городах СССР сроком на 3 года. Однако силами Бельгийского Красного Креста Макс Альфредович был освобождён, и 7 декабря 1930 года вернулся в родной город Льеж.

Умер в 1933 году.

Интересные факты 
 Современники называли М. А. Ганкара «неустанным пропагандистом подмосковного угля»
 О каторжных условиях работы Скопинских шахтеров в 1902 году писала газета «Искра» в разделе «Хроника рабочего движения» и спрашивала: где же, собственно, лучше этому рабочему — под землей или на земле?
 В 1905—1907 гг. на Побединском руднике происходили восстания шахтёров.

Библиография 
 Ганкар М. А. Некоторые наблюдения, данные и цифры, собранные в Подмосковном бассейне с 1904 по 1917 г. // Топливное дело. — 1922. — № 10.
 Генри Верден. Использование твердых топлив в порошкообразном виде / перевод с французского М. А. Ганкар.- М.: Гос.техн.изд. — 1926.
 Успехи промышленной техники. № 2: Обогащение угля с желобами с рео-промывателями. С изложением принципов и обогащения угля посредством кривых/М. А. Ганкар. — 1927.

Источники 
 Рязанский адрес-календарь (Рязанская губернская типография, 1911 г.)
 Памятная книжка Рязанской губернии (Рязанская губернская типография, 1914 г.)
 Материалы 3-го съезда ответственных работников Москвоугля (1921 г.)
 Письмо М. А. Ганкара в Помполит, ВЦИК (1929 г.) // ГАРФ ф. Р-8409 Оп. 1 Д. 365 Л. 178
 «О прошлом и настоящем скопинских шахтёров» (издание газеты «Скопинский Шахтёр», 1957 г.)

Примечания 

Персоналии:Угольная промышленность
Инженеры СССР
Инженеры Российской империи
Репрессированные в СССР
Репрессированные по делу «Промпартии»
Инженеры и конструкторы, репрессированные в СССР